Фельке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фельке, Петра (род. 1959) — восточногерманская (после 1990 года — германская) легкоатлетка, копьеметательница, чемпионка Олимпийских игр 1988 года, неоднократная рекордсменка мира.
 Фельке, Эмануэль (1856— 1926) — протестантский пастор был приверженцем натуропатии.